par force steht für:

 par force, frz. für mit Gewalt, siehe Parforcejagd 
 par force!, Polka

Siehe auch:
 Parforceheide
 Parforcehund